En Pologne, Łagiewniki peut désigner :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Łagiewniki, gmina rurale du powiat de Dzierżoniów
 Łagiewniki, village 

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Łagiewniki, village du powiat d'Inowrocław
 Łagiewniki, village du powiat de Włocławek

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Łagiewniki, village de la gmina de Grodziec
 Łagiewniki, village de la gmina de Sompolno 
 Łagiewniki, village du powiat de Kościan 
 Łagiewniki, village du powiat de Krotoszyn 
 Łagiewniki, village du powiat de Poznań 

dans la voïvodie de Łódź
 Łagiewniki, arrondissement de la ville de Łódź
 Łagiewniki, village du powiat de Radomsko
 Łagiewniki, village du powiat de Sieradz 
 Łagiewniki, village du powiat de Wieluń 

dans la voïvodie de Lublin
 Łagiewniki, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Łagiewniki, village 

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Łagiewniki, arrondissement de la ville de Cracovie
 Sanctuaire de la Miséricorde Divine à Cracovie-Łagiewniki

dans  la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Łagiewniki, village 

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Łagiewniki, village du powiat de Busko 
 Łagiewniki, village du powiat de Kielce

dans la voïvodie de Silésie
 Łagiewniki, arrondissement de la ville de Bytom